Ben Zimet (1935), chanteur canadien ;
 Joseph Zimet (1973).